Худиксвалль:

 Худиксвалль — небольшой городок в Швеции, расположенный в Евлеборгском лене.
 Худиксвалль — бывший лен Швеции, существовавший c 1645 по 1654 гг.